est la formule brute de plusieurs isomères.

 Nitrate d'alcool
 nitroglycérine ou 1,2,3-tris-nitrooxy-propane, numéro CAS 

en:C3H5N3O9